Aarhus GF (kortweg AGF) is een Deense sportclub uit Aarhus, de tweede stad van het land.

Geschiedenis 
De sportclub werd op 26 september 1880 als een turnvereniging opgericht, de voetbalafdeling ontstond in 1902. Zes jaar later werd de club kampioen van de JBU (de Jutlandse voetbalbond), toen de hoogst bereikbare titel die er was op het vasteland van Denemarken. Pas vanaf 1913 werd om de nationale titel van Denemarken gespeeld. In de jaren twintig speelde AGF drie keer de finale om de titel, maar verloor die telkens. De ploeg stond van 1925 tot 1927 onder leiding van oud-international Harald Hansen.

In 1955 werd de eerste landstitel binnen gehaald en in 1956 en 1957 prolongeerde AGF deze. Eveneens in 1955 werd de eerste 'Beker van Denemarken' die dat jaar van start was gegaan gewonnen, er zouden nog acht bekerzeges volgen en AGF is daarmee recordhouder in Denemarken. In 1960 volgde de vierde landstitel. AGF moest in de jaren zestig de rol lossen en werd in de jaren zeventig een liftploeg tussen eerste en tweede divisie. In 1978 was de club een van de clubs die in de profliga van Denemarken uitkwam. In 1986 werd de vijfde, en voorlopig de laatste, landstitel gewonnen. AGF was tot 2006 de enige club die altijd in de profliga speelde, in 2006 degradeerde AGF. Na één seizoen kon de club terugkeren. In het seizoen 2009/10 eindigde de club op de voorlaatste plaats en degradeerde het opnieuw naar de tweede klasse. Het seizoen daarop werd het echter kampioen, waardoor AGF opnieuw in de hoogste divisie uitkomt. Na drie seizoenen volgde opnieuw degradatie naar de 1. Divison. Ook nu promoveerde Aarhus in het seizoen 2014/15 meteen weer naar de Deense Superliga.

Erelijst 
Landskampioen
Winnaar: 1955, 1956, 1957, 1960, 1986
Beker van Denemarken
Winnaar: 1955, 1957, 1960, 1961, 1965, 1987, 1988, 1992, 1996
Finalist: 1959, 1990, 2016
Tweede klasseWinnaar''': 1930, 1953, 1971, 2011

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

Aarhus GF in Europa 

Aarhus GF speelt sinds 1955 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League
-
Europacup I (5x)
1955/56, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1987/88
Europa League (2x)
2012/13, 2020/21
Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (5x)
1961/62, 1965/66, 1988/89, 1992/93, 1996/97
UEFA Cup (5x)
1979/80, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1997/98
Intertoto Cup (2x)
1995, 2001

Bekende (oud-)spelers

De navolgende voetballers kwamen als speler van Aarhus GF uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Jørgen Olesen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Aarhus GF in totaal 42 keer uit voor het Deense nationale elftal.

Trainer-coaches
 John Stampe (2001–2002)
 Sören Åkeby (2003–2005)
 Ove Pedersen (2006–2008)
 Erik Rasmussen (2009–2010)
 Peter Sørensen (2010–2014)
 Jesper Fredberg (2014)
 Morten Wieghorst (2014–2015)
 Glen Riddersholm (2015–2017)
 David Nielsen (2017–2023)

Externe link 
 Officiële website voetbalafdeling